E.W.Berry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Wilber Berry
 Edward Wilber Berry